Miejscowości w USA:
 Waco – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
 Waco – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Haralson
 Waco – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Waco – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie York
 Waco – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland

Gminy w USA:
 Waco (ang. Waco Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Postacie
 Waco – polski muzyk, raper.